Abrard est un nom de famille français notamment porté par :
 Annette Abrard (1860-1938), artiste-peintre française ;
 David Abrard (né en 1976), nageur français ;
 René Abrard (1892-1973), géologue français.

Notes et références